«Ад и потоп» («Мир до потопа») — название, закрепившееся за двумя боковыми створками несохранившегося алтаря нидерландского художника Иеронима Босха.

Две створки небольшого размера были обнаружены в 1927 году арт-дилером Н. Битсом в коллекции маркиза Чилоедеса в Мадриде. Он продал их семье Кёниг из Харлема. С 1935 по 1940 год створки экспонировались в Музее Бойманс в Роттердаме. В 1941 году они были подарены Музею фонда Бойманс Д. Г. ван Бейнингеном. Красочный слой створок отличается крайне плохой сохранностью.

Створки выполнены в технике гризайли с обеих сторон. Предположительно являются частью утерянного триптиха «Страшный Суд». По другой версии этот алтарь носил название «Sicut era in diebus Noa» (Как это было во времена Ноя). В 1595 году алтарь приобрёл эрцгерцог Эрнст.

Во времена Босха вера в дьявола вспыхнула с новой силой. Большинство современников Босха были уверены в том, что нечистая сила активно и губительно вмешивается в жизнь людей — и непосредственно, и через своих присных, ведьм и колдунов. В 1494 году в Нюрнберге Генрих Крамер (Инсисторис) и Якоб Шпренгер выпустили в свет исчерпывающее руководство по этому вопросу под названием «Молот ведьм» («Malleus Maleficarum»), где с научной точностью терминологии изложили природу ведовства, взаимоотношения ведьм с сатаной, а также способы распознавать их и предавать каре.

Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась злодеяниями. И воззрел Бог на землю, — и вот, она растленна: ибо плоть извратила путь свой на земле.

VI Книга Бытия. Библия на нидерландском языке. Делфт. 1477

Художник прямо следует тексту: здесь изображён не ад, а зло, присущее человеческой натуре, и мир, деградировавший из-за порочности и греховности человечества.

На первой створке низвергнутые ангелы, уже превратившиеся в монстров, приземляются в какой-то дикой пустыне. На второй створке изображён Ноев ковчег, остановившийся «на горах Араратских», — с него попарно выходят спасшиеся «твари земные и небесные», вокруг валяются трупы погибших во время потопа.

На оборотной стороне створок бесы осаждают человечество: они завладевают крестьянским хозяйством, изгоняют его обитателей, сбрасывают пахаря с коня, нападают врасплох на прохожего. В четвёртой сцене христиане находят прибежище: один преклоняет колена пред Иисусом, а другой тем временем получает белые одежды из рук ангела.

Литература 
 Тревин Коплстоун. Хиеронимус Босх. Жизнь и творчество. — М: «Лабиринт-К», 1998.
 Девитини А. Босх: Пер. с итал./А.Девитини — М: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002.
 Баттилотти Д. Босх: Пер. с итал./Д.Баттилотти — М: «Белый город», 2000.
 Вальтер Бозинг. Босх: Пер. с нем./В.Бозинг — М: Арт-Родник, 2001.
 История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение / Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. М., 1982
 Фомин Г. И. Иероним Босх. М., 1974
 Ш. де Тольнай. Босх. М., 1992
 Г. Мартин. Босх. М., 1992
 К. С. Егорова. Три картины Босха на тему «Мыслитель и природа». Сов. искусствознание, вып. 19. М., 1985
 Р. Х. Марейниссен, П.Рейфеларе. Иероним Босх: художественное наследие. М., 1998

Картины Иеронима Босха
Картины по сюжетам Ветхого Завета
Картины из собраний музея Бойманса — ван Бёнингена
Картины XVI века
Ад в искусстве